Couvenpavillon steht für
 Gartenhaus Mantels, auch Kerstenscher Pavillon genannt, auf dem Lousberg in Aachen
 Gartenhaus Nuellens, auch Nuellens-Pavillon genannt, im Kurpark Burtscheid in Aachen